El nombre de Cristina Huete puede referirse a:

 Cristina Huete (productora), productora de cine española;
 Cristina Huete (periodista), periodista española.